Le tournoi de tennis du Maroc 2006 s'est déroulé du 24 au  à Casablanca.

Faits marquants 
 Daniele Bracciali remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale face à Nicolás Massú. Il remporte son premier titre ATP en simple.
 En double, Julian Knowle et Jürgen Melzer s'imposent en finale face à Michael Kohlmann et Alexander Waske. Il s'agit du  en double pour Knowle et du  pour Melzer.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Maroc (WTA 2006)
 Tournoi de tennis du Maroc
 Saison 2006 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2006
Casablanca
Sport au Maroc en 2006
Tennis en avril 2006